Arthur Elton ist der Name folgender Personen:

* Arthur Elton, 7. Baronet (1818–1883), britischer Politiker
 Arthur Elton, 10. Baronet (1906–1973), britischer Filmregisseur und Produzent